1. Division austriacka w piłce nożnej (1982/1983) była 72. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w Austrii
1983 w Austrii